Камрю (река) — приток Карагема
 Камрю (озеро) — озеро на реке Камрю